Deer Lake kan verwijzen naar:

 Deer Lake (Brits-Columbia), een plaats in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Deer Lake (meer in Newfoundland en Labrador), een meer op het Canadese eiland Newfoundland
 Deer Lake (plaats in Newfoundland en Labrador), een plaats aan de oever van dat meer
 Deer Lake (Ontario), een plaats in de Canadese provincie Ontario
 Deer Lake (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania